Bland personer som heter Frank Clement finns
 Frank Clement (racerförare) (1886–1970) från Storbritannien
 Frank G. Clement (1920-1969) amerikansk politiker, guvernör
 Frank Clement (löpare) (född 1952) från Skottland